Граф Фёдор Евстафьевич Ангальт (1732—1794) — русский военный педагог конца XVIII века, генерал-поручик, генерал-адъютант Екатерины II.

Биография

Родился  года; отец его,  (1699—1737), сын знаменитого полководца князя Леопольда, женился на дочери купца Иоганне Софии Герре, поэтому дети, родившиеся от этого брака, потеряли титул принцев. После смерти принца Вильгельма Густава, император Франц I в сентябре 1749 года пожаловал его вдове и пятью сыновьям фамилию Ангальт и графское достоинство Римской империи германской нации.

Службу граф Ангальт начал в Пруссии, и двадцати лет был уже флигель-адъютантом короля Фридриха ІІ. Принимая участие во всех походах и сражениях Семилетней войны, он был тяжело ранен при Моосе и попал в плен к австрийцам. После возвращения из плена опять поступил в прусскую армию и за отличие в сражении при Цорндорфе награждён орденом «pour le merite». Произведенный, по заключении мира, в 1763 году, в полковники, он был назначен командиром Вильдауского пехотного полка.

Выйдя в 1776 году, с чином генерал-майора, в отставку, Ангальт два года спустя поступил на службу в Саксонию генерал-лейтенантом и в войне за баварское наследство начальствовал всеми войсками саксонского курфюрста, действовавшими в союзе с прусским корпусом принца Генриха.

В 1783 году был приглашен Екатериной II на службу в Россию, куда в том же году и выехал, получив по прибытии чин генерал-поручика. Затем он был пожалован званием генерал-адъютанта Её Величества и назначен шефом Финляндского егерского корпуса при дивизии, находившейся в северных губерниях. Желая возможно ближе ознакомиться с новым отечеством, граф Ангальт просил позволения на путешествие по России, что и было разрешено ему под видом командировки, в качестве инспектора войск и для осмотра укреплений. Проведя в путешествии почти 3 года, объехав Россию до самых отдаленных её пределов, он запасся действительно драгоценными сведениями, в особенности по части состояния заведений для народного образования, развития торговли и промышленности, земледелия и многого другого.

В 1786 году Ангальт возвратился в Петербург, где, представив свои донесения Императрице, в том же году был пожалован орденами Св. Александра Невского и Св. Андрея Первозванного и, вслед за тем, назначен генерал-инспектором войск, расположенных в окрестностях Петербурга, в Эстляндии и Финляндии. 8 ноября того же года он занял пост генерал-директора Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (впоследствии — 1-й кадетский корпус). В одной из своих речей, сказанных при выпуске кадет из корпуса, Ангальт сказал: «Благоговейте к храму вашего воспитания. Да будут первым побуждением и первым началом всех ваших поступков: честность и доброе имя».

В звании президента Вольного экономического общества (с 28 октября 1788 года) гр. Ангальт принимал деятельное участие в занятиях общества; не пропуская почти ни одного заседания, он посетил общество в последний раз за два дня до смерти, 20 мая 1794 года. Общество, в знак уважения к высоким душевным качествам своего президента, тотчас после его смерти поставило в зале мраморный бюст графа. По словам людей, близко его знавших, граф отличался широкой благотворительностью, на которую тратил все свои доходы.

Похоронен был на лютеранском Волковом кладбище в Петербурге.

Литература 
 
 
 Ангальт, граф, Федор Астафьевич // Петербургский некрополь. Т. 1. — С. 55.

Аскании
Участники Семилетней войны
Директора Первого кадетского корпуса
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Члены Прусской академии наук
Кавалеры ордена Святой Анны